Инспектор Гаджет — медиафраншиза, в которую входит несколько анимационных сериалов, фильмов и игр.

 «Инспектор Гаджет» — мультсериал 1983 года.
 «Инспектор Гаджет» — фильм 1999 года.
 «Инспектор Гаджет 2» — фильм 2003 года.
 «Инспектор Гаджет» — мультсериал 2015 года.

См. также 
 «Инспектор Гаджет: Эскадрилья Малыша Гаджета» — французский мультсериал 1995 года.